Útica puede referirse a:
 Útica, ciudad fenicia del norte de África, luego capital de la provincia de África Proconsular bajo los romanos; 
 Útica, municipio colombiano de la provincia del Gualivá en el departamento de Cundinamarca; 
 Utica, pueblo estadounidense del condado de Hinds en el estado de Misisipi; 
 Utica, ciudad estadounidense del condado de Oneida en el estado de Nueva York; o
 Utica, pueblo estadounidense del condado de Yankton en el estado de Dakota del Sur.